The Master kan syfta på:

 The Master (musikalbum) – musikalbum från 1999 av Rakim
 The Master (rollfigur) – en rollfigur i TV-serien Buffy och vampyrerna 
 The Master (film) – film från 2012 i regi av Paul Thomas Anderson